Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Family Circle Cup 2006 проходили з 10 по 16 квітня на відкритих кортах з твердим покриттям Family Circle Tennis Center в Чарлстоні (США). Ліза Реймонд і Саманта Стосур виграли титул, у фіналі перемігши пару Вірхінія Руано Паскуаль і Меган Шонессі з рахунком 3–6, 6–1, 6–1.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина 
{{4TeamBracket-Compact-Tennis3
|RD1=Півфінали
|RD2=Фінал

|RD1-seed01=1
|RD1-team01= Ліза Реймонд Саманта Стосур
|RD1-score01-1=
|RD1-score01-2=
|RD1-score01-3=
|RD1-seed02=6
|RD1-team02= Анна-Лена Гренефельд Надія Петрова
|RD1-score02-1=
|RD1-score02-2=
|RD1-score02-3=

|RD1-seed03=5
|RD1-team03= Асагое Сінобу Катарина Среботнік
|RD1-score03-1=3
|RD1-score03-2=7
|RD1-score03-3=3
|RD1-seed04=2
|RD1-team04=

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

Family Circle Cup, парний розряд
2006